Игорь Янев (серб. и макед. Игор Јанев, , Белград) — сербский и македонский учёный, профессор международного права. Автор философской концепции «релятивистского подхода к международной политической теории», которую положил в основу своих предложений по политическому разрешению спора о названии между Македонией и Грецией. В рамках той же теории рассматривает международные отношения и внешнюю политику как единую научную дисциплину.

Биография 
Игорь Янев родился  в Белграде, СФРЮ. Окончил Белградский университет (1981—1987). Защитил докторскую диссертацию в 1994 в Университете Святых Кирилла и Мефодия в Скопье. Постдокторантуру проходил в США, при  Джорджтаунского университета. В настоящее время является профессором Института политических исследований в Белграде.

Роль в вопросе о названии Македонии 

Республика Македония как независимое государство была образована в 1991 году с распадом Югославии на месте прежней Социалистической Республики Македония. В 1993 году молодое государство было принято в ООН, однако по требованию Греции не под своим конституционным названием, а как Бывшая югославская республика Македония, или сокращённо БЮРМ, во избежание каких-либо корреляций с одноимённой исторической областью или частью современной Греции. В английских текстах соответственно должны были использоваться названия , или .

В ходе череды внутренних и внешних конфликтов между новообразованными государствами, СРЮ и граничными странами в Македонии были развёрнут контингент ООН, так называемые Силы превентивного развёртывания ООН (СПРООН). Они находились на территории страны до 28 февраля 1999 года. С выводом контингента ООН и обретением полной суверенности перед страной с новой остротой встал вопрос о названии и о соответствующем политониме на международной арене. При этом, несмотря на усилия многолетнего специального представителя ООН Мэтью Нимица, позиции Македонии и Греции оставались и остаются бескомпромиссными. Македония готова выступать только под своим конституционным названием, что неприемлемо для Греции, которая пообещала не позволить Македонии вступить в НАТО и ЕС под таким именем.

К 1999 же году относится основополагающая статья Янева «Правовые аспекты использования временного названия для Македонии в устройстве Объединённых Наций». Проанализировав ряд предшествующих решений и документов организации, Янев пришёл к доказательному выводу об изначальной юридической несостоятельности наложенных при вступлении Македонии в ООН ограничений. Статья была опубликована в «American Journal of International Law» и до сих пор сохраняет высокий индекс цитирования по теме как наиболее полное выражение общеполитического подхода Македонии к данному вопросу. Позднее статья вошла в юридическую часть «» за 1999 год.

Позднее Яневым были написаны и другие работы по вопросу названия, расширяющие или дополняющие исходные положения:
 «О правовой ответственности ООН за не подчиненный общему порядку приём Македонии» (2002)
 «Некоторые замечания по правовому статусу Македонии в Организации Объединённых Наций» (2002)
 «Ответственность ООН за приём Македонии» (2006)
Это деятельность принесла Яневу популярность в Македонии, репутацию авторитетного специалиста по данной теме, а в 2001—2002 годы — пост специального научного советника при министре иностранных дел Македонии Слободане Чашуле.

Юридическая аргументация Янева не изменила позиции Греции и встретила контраргументы греческих учёных. В частности, Никос Зайкос () из Университета Македонии в своей работе «Ономастика государств в международном праве: случай бывшей югославской республики Македония» отвергает абсолютную исключительность ситуации. Он напоминает о долговременном конфликте наименований между Великобританией и Ирландией. Из-за проблемы Северной Ирландии Ирландия отказывалась где-либо именовать соседнюю страну полностью как Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Великобритания же нигде не называла соседа просто Ирландия во избежание намёков на признание территориального единства.

Отдельно на стр. 358 автор анализирует тезис Янева об отсутствии каких-либо возможных территориальных претензий в настоящем или будущем со стороны Македонии к Греции и несвязанность такой проблемы с названием государства. В свете приводимых высказываний иных македонских политиков автор подвергает такой тезис сомнению. В заключение же автор напоминает, что каковы бы ни были позднейшие юридические интерпретации тех или иных законов, в 1993 Македония (БЮРМ) была принята в ООН с обязательством найти взаимоприемлемый компромисс по наименованию с Грецией. И это обязательство с неё никто не снимал.

Саммит НАТО 2008 года и дальнейшее развитие вопроса 
В преддверии саммита НАТО 2008 года в Бухаресте, на котором должен был быть рассмотрен вопрос вступления Македонии в организацию, Янев ещё раз популярно излагает сумму юридических аргументов в статье «Македония имеет право требовать своего присоединения перед Генеральной Ассамблеей ООН». Однако на состоявшемся 2—4 апреля саммите Греция продемонстрировала неизменную твёрдость своей позиции, воспользовавшись правом вето и заблокировав заявку Македонии. В Македонии такой результат некоторые учёные эмоционально назвали «победой греческого национализма» и ещё раз напомнили бесспорные для одной из сторон аргументы Янева.

Бухарестский саммит НАТО на несколько лет зафиксировал тот тупик, в который зашёл вопрос. Македония не была согласна ни на какой альтернативный вариант кроме своего конституционного названия, Греция же зафиксировала свою решимость блокировать в таком случае вступление соседа в НАТО и в ЕС. При этом на межгосударственном уровне Македония уже достигла двухсторонних договорённостей со многими странами (в том числе с США и с Россией) об использовании в документах названия Македония или Республика Македония. Некоторые изменения произошли в декабре 2011, когда Международный суд ООН признал незаконным ветирование Грецией вступление Македонии в НАТО под своим временным названием. Никак не решая саму проблему наименования, это теоретически отделило от неё вопрос членства в международных организациях. Если Македония вновь пожелает вступить в НАТО именно как Бывшая югославская республика Македония (БЮРМ), Греция не будет иметь права вето на вступление.

Летом 2012, в преддверии 67-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Янев подготовил собственный проект послания генсеку ООН Пан Ги Муну от имени президента Македонии Георгия Иванова. В духе своего «релятивистского подхода к международной политической теории», Янев сделал акцент на признании незаконным временного названия БЮРМ (FYROM), а не на законности именоваться Македония. В случае признания одного названия незаконным и при отсутствии каких-либо принятых альтернатив всё равно в теории остаётся единственный вариант. Проект этого письма с комментариями Янева был им отправлен в администрацию президента и опубликован в прессе, что в тот же день вызвало раздражённую реакцию со стороны президента. Иванов отметил, что идеи Янева «всегда приветствуются и серьёзно рассматриваются». Однако все документы от лица президента пишутся им и им же подписываются, иные же к нему никакого отношения не имеют. Иные механизмы ведут к «деградации функций президентства».

Бывший медиатор переговоров между двумя странами Робин О’Нейл в 2013 высказал мнение, что пора наконец разрешить и закрыть растянувшийся на 20 лет конфликт, и отметил важность предложений Янева. Впрочем, позднее в том же году организаторы очередного раунда переговоров не высказывали большого оптимизма, отмечая всё ещё «значительные расхождения» между обеими сторонами.

Иная научная деятельность 
Игорь Янев является автором свыше 150 научных публикаций на македонском, сербском и английском языках. Автор монографий по вопросам взаимодействия ООН с международными финансовыми организациями, о политической структуре ЕС, по международному праву.

Статья в Википедии 
При болезненности вопроса о названии как для Македонии, так и для Греции, а также в свете известности Янева в Македонии, многие внешние события также интерпретируются в соответствующем политическом контексте. Так, например, массовое удаление статей об Игоре Яневе из Википедии в конце августа 2013 по критериям недостаточной значимости и проверяемости в Македонии было воспринято как месть некоего международного лобби за его деятельность в конфликте вокруг названия страны. В такой интерпретации это событие получило освещение в некоторых национальных СМИ.

См. также 
 Борьба за Македонию (1904—1908)

Примечания

Ссылки 
 , , на македонском.

Политологи по алфавиту
Дипломаты Северной Македонии